Семёнкин — фамилия; имеет женскую форму Семёнкина.
 Семёнкин, Евгений Станиславович (род. 1960) — профессор кафедры системного анализа и исследования операций Сибирского государственного аэрокосмического университета.
 Семёнкин, Евпл Филиппович (1816—1895) — русский военный, генерал-лейтенант.
 Семёнкин, Николай Семёнович (1935—2012) — советский и российский историк философии, специалист по русской религиозной философии и евразийству.

Семёнкина 
 Семёнкина, Екатерина Ефимовна (1926—2009) — солистка Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра, народная артистка России. См. также 
 Семенкино
 Сельское поселение Старое Семенкино — муниципальное образование в Клявлинском районе Самарской области Российской Федерации.